Тим Ван Па́ттен (; род. 10 июня 1959, Нью-Йорк, США) — американский режиссёр, актёр, сценарист, продюсер. Под руководством Паттена, как режиссёра, свет увидели многие эпизоды таких сериалов как «Клан Сопрано», «Секс в большом городе», «Прослушка», «Эд» (англ. Ed), «Тихий океан», «Подпольная империя» и «Игра престолов».

Биография 
Тим родился в Бруклине, но вырос в пригородном районе Нью-Йорка — Массапека. Его отец — Ричард Байрон Ван Паттен(1907-1985), американец голландского происхождения, дизайнер по интерьерам. Среди его сводных старших братьев и сестёр — актёр Дик Ван Паттен (род. в 1928) и актриса Джойс Ван Паттен (род. в 1943).

В юности Тим и сам начинал как актёр, однако к началу 1990-х оставил карьеру и переквалифицировался в режиссёра, продюсера и сценариста многочисленных рейтинговых телесериалов. В качестве режиссёра дебютировал в комедийном сериале  1992 года. Набирался практического опыта, участвуя в съёмках мистического сериала «Прикосновение ангела». Начал сотрудничать с кабельным каналом HBO с 1999 года, работая над «Кланом Сопрано». К моменту съёмок «Подпольной империей» на его счету было уже свыше двух десятков телевизионных проектов.

Избранная фильмография

Режиссёр 
  — Перри Мейсон / Perry Mason, 5 серий
 2017 — Чёрное зеркало / Black Mirror, 1 серия
  — Игра престолов / Game of Thrones, 2 серии
 2010—2011 — Подпольная империя / Boardwalk Empire, 10 серий
  — Тихий океан / The Pacific, 3 серии
  —  — Рим / Rome, 2 серии:
 серия 1.07 «Pharsalus»
 серия 2.01 «Passover»
  — Дедвуд / Deadwood, 1 серия:
 серия 2.07 «Childish Things»
  —  — Секс в большом городе / Sex and the City, 4 серии:
 серия 6.09 «A Woman’s Right to Shoes»
 серия 6.10 «Boy, Uninterrupted»
 серия 6.19 «An American Girl in Paris, Part Une»
 серия 6.20 «An American Girl in Paris, Part Deux» (финал)
  —  — Прослушка / The Wire, 3 серии:
 серия 1.13 «Sentencing»
 серия 2.09 «Stray Rounds»
 серия 3.07 «Back Burners»
  —  — Эд / Ed, 4 серии:
 серия 1.11 «Opposites Distract»
 серия 1.18 «The Test»
 серия 3.10 «Neighbors»
 серия 3.20 «Second Chances»
  —  — Клан Сопрано / The Sopranos, 20 серий:
 серия 1.08 «The Legend of Tennessee Moltisanti»
 серия 2.04 «Commendatori»
 серия 2.05 «Big Girls Don’t Cry»
 серия 2.11 «House Arrest»
 серия 3.02 «Proshai, Livushka»
 серия 3.07 «Second Opinion»
 серия 3.12 «Amour Fou»
 серия 4.03 «Christopher»
 серия 4.09 «Whoever Did This»
 серия 4.11 «Calling All Cars»
 серия 5.01 «Two Tonys»
 серия 5.09 «Unidentified Black Males»
 серия 5.12 «Long Term Parking»
 серия 6.01 «Members Only»
 серия 6.06 «Live Free or Die»
 серия 6.08 «Johnny Cakes»
 серия 6.11 «Cold Stones»
 серия 6.13 «Soprano Home Movies»
 серия 6.16 «Chasing It»
 серия 6.19 «The Second Coming»
  —  — Прикосновение ангела / Touched by an Angel, 30 серий:
 серия 4.01 «The Road Home: Part 1»
 серия 2.19 «Dear God»

Актёр 
  —  — True Blue (телесериал) — в роли сержанта Энди Вожески ()
  — Солдаты вне времени / Zone Troopers — в роли Джоя ()
  — The Master (телесериал) — в роли Макса Келлера ()
  — Класс 1984 / Class of 1984 — в роли Питера Стегмана ()
  —  / The White Shadow (телесериал) — в роли Марио «Салями» Петтрино ()

Награды 
Коллективные премии:
 2011 — Writers Guild of America Award (Гильдии сценаристов США) в номинации «Новый сериал» — «Подпольная империя»
 2011 — Broadcast Film Critics Association Awards (Ассоциации телекритиков) в номинации «Лучшая картина на ТВ» — «Тихий океан»
 2011 — PGA Awards (Американской гильдии продюсеров) — «Тихий океан»
 2011 — Peabody Awards — «Тихий океан»
 2010 — «Эмми» в номинации «Лучший мини-сериал» — «Тихий океан»
 2010 — AFI TV Award (Американского киноинститута) в номинации «Телепрограмма года» — «Тихий океан» и «Подпольная империя»
 2004—2005 — Directors Guild of America Awards (Гильдии режиссёров США) в номинации «Лучшая режиссёрская работа в комедийном сериале» — «Секс в большом городе» (Boy Interrupted; An American Girl in Paris: Part Deu)
 2002 — Премия Эдгара Аллана По в номинации «Лучший эпизод сериала» — «Клан Сопрано» (Pine Barrens).
 2002 — Writers Guild of America Award в номинации «Лучший эпизод драматического сериала» — «Клан Сопрано» (Pine Barrens).

Примечания

Ссылки 
 Тим Ван Паттен — на сайте телеканала HBO
 Телеинтервью с Тимом Ван Паттеном — для Архива американского телевидения.

Выпускники Средней школы Массапекуа
Лауреаты премии Гильдии сценаристов США
Лауреаты премии Гильдии режиссёров США